Теллури́д га́ллия:
 Теллурид галлия(II) — соединение состава GaTe.
 Теллурид галлия(III) — соединение состава Ga2Te3.